Миноносцы типа V-47 — тип эскадренных миноносцев (по официальной классификации — больших миноносцев), состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Корабли строились по мобилизационной программе 1914 года. Всего было построено 2 миноносца этого типа.

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 25 200 л. с., состоящая из 2 турбин, 1 военно-морского нефтяного котла и 2 военно-морских двухсторонних нефтяных котлов. Максимальные запасы топлива на эсминцах типа составляли 338 тонн нефти.

Вооружение 
Миноносцы вооружались 3х1 88-мм орудиями. Во второй половине 1916 года эсминцы были перевооружены на скорострельные орудия калибра 105 мм. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 6 500-мм торпедных аппаратов, минное вооружение — из 24 мин заграждения.

Список миноносцев типа

Литература 
 

Большие миноносцы Германии
Эскадренные миноносцы по типам
Миноносцы Первой мировой войны